Lazarini ist

 ein ehemaliger mexikanischer Fußballspieler, Salvador Lazarini
 der Grazer Zivilingenieur Oskar Baron Lazarini, Erbauer mehrerer Lokalbahnstrecken in Österreich-Ungarn